— японский разработчик ролевых игр, наиболее известный играми серий Ys, The Legend of Heroes и Trails. Компания была основана в марте 1981 года, что делает её одним из старейших активных разработчиком компьютерных игр. Компания является одним из пионеров жанра Action/RPG, она внесла значительный вклад в становление жанра японских ролевых игр.

История 

Nihon Falcom была основана Масаюки Като в 1981 году, компания смогла быстро стать одним из самых влиятельных разработчиков ролевых игр Японии наряду с компаниями Enix и Square. Эти компании заложили основы японских ролевых игр.

Первая ролевая игра Nihon Falcom получила название Panorama Toh и была выпущена в 1983 году на восьмибитный компьютер PC-8801. Её создатель Ёсио Кия впоследствии создаст серии Dragon Slayer и Brandish. Хотя в игре и отсутствовал ряд элементов ассоциирующихся в наши дни с жанром ролевых игр, битвы в игре происходили в реальном времени, что заложило основу жанру Action/RPG играми в котором в будущем прославится компания.

В последующие годы Nihon Falcom создала свои флагманские серии Dragon Slayer, The Legend of Heroes и Ys. Огригинальная Dragon Slayer стала первой настоящей игрой в жанре ролевой боевик, её продолжение Dragon Slayer II: Xanadu (1985) продалось в Японии тиражом более 400 000 копий, что на то время было рекордом для игр, выпущенных на персональный компьютер.

Хотя большинство игр компании было портировано на различные игровые приставки, компания делала упор на разработку игр именно для компьютеров, что отличало её от основных конкурентов в лице Enix и Square, эта стратегия ограничила рост популярности игр Nihon Falcom на западе в 1990-е годы. На начало 2010-х годов, серия Ys была второй по количеству игр в серии среди японских ролевых игр, уступая только Final Fantasy.

Nihon Falcom также стала одной из первых компаний начавшей продавать музыку из игр отдельно, в основном это были чиптюн саундтреки, написанные композиторами Юдзо Косиро и Микэо Исикавой. Звуковая команда Nihon Falcom стала одной из первых получивших своё собственное название —  Falcom Sound Team jdk. Саундтреки Ys считаются одними из самых влиятельных музыкальных композиций в ролевых играх всех времён.

Список разработанных игр

Примечания

Ссылки 
  

Компании, основанные в 1981 году
Производители компьютерных игр Японии
Компании, имеющие листинг акций на Токийской бирже